Васильцово — название населённых пунктов:

Россия 
 Васильцово — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Васильцово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.